Zeugophora är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Kunze 1818. Zeugophora ingår i familjen Megalopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Zeugophora